Josias II. ist der Name folgender Personen:
 Josias II., auch Josias (Waldeck-Wildungen) (1636–1669), Graf von Waldeck
 Josias II. (Waldeck-Bergheim) (1733–1788), Graf von Waldeck-Bergheim

Siehe auch:
 Josias zu Waldeck und Pyrmont (1896–1967), deutscher Adliger, NSDAP-Politiker und General der Waffen-SS
 Josias I., Begriffsklärung